Miejscowości w USA:
 Gustavus – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Skagway-Hoonah-Angoon
Gminy w USA:
 Gustavus (ang. Gustavus Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull